Clayton est un prénom porté surtout aux États-Unis et au Brésil. C'est aussi un patronyme anglophone.

Patronyme 

 Adam Clayton (1960-), un bassiste du groupe de rock U2 ;
 Bessie Clayton (1875 - 1948) est une danseuse et chorégraphe américaine ;
Clayton marque du groupe Vestel,notamment utilisée pour la vente de téléviseurs.
 Damien Clayton (1992-), coureur cycliste britannique ;
 David Clayton-Thomas, chanteur canadien, membre du groupe de jazz-rock Blood, Sweat and Tears ;
  (1944-), statisticien et épidémiologiste anglais ;
 Doctor Clayton (1898-1947), un chanteur et pianiste américain de blues ;
  ;
 Ethel Clayton (1882-1966), actrice et chanteuse américaine ;
 Gilbert Clayton (1875-1929), officier du renseignement militaire britannique ;
 Hilda Clayton (1991-2013), photographe de guerre américaine ;
 Jack Clayton, (1921-1995), producteur, réalisateur et scénariste britannique ; 
 Jamie Clayton (1978-), actrice américaine ;
 Jay Clayton, président de la Securities and Exchange Commission ;
  ;
 Josephine Clayton (1846-1916) collaboratrice et épouse de Paul Bert ;
 Mayron Antonio George Clayton (1993-), footballeur costaricien ;
  (1962-), spécialiste anglaise de sciences cognitives ;
 Patricia Josephine Clayton dite Jo Clayton, une écrivaine américaine ;
 Rushell Clayton (1992-), une athlète jamaïcaine ;
 Thomas Clayton (1777-1854), homme politique américain ;
 Tia Clayton (2004-), athlète jamaïcaine, sœur jumelle de Tina Clayton ;
 Tina Clayton (2004-), athlète jamaïcaine, sœur jumelle de Tia Clayton ;
 William Derek Clayton (1926-), botaniste et agrostologue britannique, dont l’abréviation botanique standard est Clayton.

Prénom utilisé en tant que pseudonyme 
 Clayton (1975-), Clayton Ferreira Cruz, footballeur brésilien.
 José Clayton (1974-), José Clayton Menezes Ribeiro, footballeur tunisien.

Prénom

Pseudonyme 

 Jean Claudric, dit Sam Clayton (1930-), arrangeur, chef d'orchestre et auteur-compositeur français.

Toponyme

Australie 
 Clayton (Victoria),
 Clayton (Australie du Sud),

Royaume-Uni 
 Clayton (Yorkshire),
 Clayton-le-woods, dans le Lancashire,
 ,
 Clayton (Staffordshire), à Newcastle-under-Lyme,
 Clayton (West Sussex),

États-Unis 
 Clayton, le chef-lieu du comté de Barbour dans l'Alabama,
 Clayton, une ville de Californie,
 Clayton, une ville du Connecticut,
 Clayton (Delaware),
 Clayton (Géorgie),
 Clayton (Idaho),
 Clayton (Illinois),
 Clayton (Indiana),
 Clayton (Iowa),
 Clayton (Kansas),
 Clayton (Louisiane),
 Clayton (Maryland),
 Clayton (Massachusetts),
 Clayton (Michigan), un village dans le comté de Lenawee,
 Clayton (comté d'Arenac, Michigan),
 Clayton (comté de Genesee, Michigan),
 Clayton (Minnesota),
 Clayton (Missouri),
 Clayton (New Jersey),
 Clayton (Nouveau-Mexique),
 Clayton (New York),
 Clayton (village, New York),
 Clayton (Caroline du Nord),
 Clayton (Ohio),
 Clayton (Oklahoma),
 Clayton (Pennsylvanie),
 Clayton (Dakota du Sud),
 Clayton (Texas),
 Clayton (Washington),
 Clayton (Wisconsin),
 Clayton (comté de Crawford, Wisconsin),
 Clayton (comté de Winnebago, Wisconsin),
 Clayton (ville, Wisconsin), dans le comté de Polk,
 Clayton (village, Wisconsin) dans le comté de Polk,

Voir aussi 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Prénom masculin
Prénom américain
Prénom brésilien